УТ-2 — радянський навчально-тренувальний літак передвоєнного та воєнного періодів
 УТ-2 — український державний телеканал, що мовив з 1992 по 2004 роки